Královská česká společnost nauk – vědecká společnost Českého království
 Královská společnost (Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge) je britská instituce pro podporu přírodních věd

Vědecké společnosti